Debesay ist der Familienname von:

 Mekseb Debesay (* 1991), eritreischer Radsportler 
 Mossana Debesay (* 1993), eritreische Radsportlerin